Адово — топоним в России:
 Адово — деревня, Кировская область, Уржумский район.
 Адово — озеро в бассейне Камы, находится в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

См. также 
 Малое Адово — озеро в бассейне Камы, находится в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа Пермского края.